Тарзи́ () — пуштунский род из живущего в Афганистане племени Мохаммадзай, входящего в клан Баракзай. Родоначальник — пуштунский сердар и поэт Гулям Мухаммад Тарзи.

Известные представители 
 Тарзи, Сорайя (1899—1968) — королева Афганистана, внучка Гуляма Мухаммада Тарзи.
 Тарзи, Махмуд-бек (1865—1933) — писатель, поэт и переводчик, просветитель, политический деятель, «отец афганской журналистики».
 Тарзи, Гулям Яхья — афганский дипломат.
 Тарзи, Абдулла — государственный деятель, мэр Кандагара на протяжении 18 лет.
 Тарзи, Хабибулла — посол Афганистана в США.
 Тарзи, Абдул Вахаб — министр иностранных дел Афганистана, впоследствии — профессор университета в Стамбуле.
 Тарзи, Нангьялай — дипломат, был послом и представителем Афганистана в ряде международных организаций.
 Тарзи, Амин — руководитель Центра исследований Среднего Востока в Вирджинии (США).
 Тарзи, Земарьялай — профессор археологии университета в Страсбурге.

Географические названия 
 Тарзи (коммуна) () — коммуна во Франции, департамент Арденны.

Примечания 

Пуштуны
История Афганистана